

Cinema 
 The Circle – film del 1925 diretto da Frank Borzage
 La confraternita (The Circle) – film del 2002 diretto da Sidney J. Furie 
 The Circle – film del 2005 diretto da Yuri Zeltser
The Circle (Der Kreis) – film del 2014 diretto e sceneggiato da Stefan Haupt
 The Circle – film del 2017 diretto da James Ponsoldt

Informatica 
 The Circle – file system

Letteratura 
 Circolo di fuoco (The Circle) – romanzo di Peter Lovesey del 2005
 Il cerchio (The Circle) – romanzo di Dave Eggers del 2013

Musica 
 The Circles – gruppo musicale britannico
 The Circle – gruppo musicale italiano
 The Circle – album dei Wipers del 1989
 The Circle – album dei B'z del 2005
 The Circle – album dei Bon Jovi del 2009

Teatro 
 Il cerchio (The Circle) – opera teatrale di William Somerset Maugham del 1921

Televisione 
 The Circle – reality show britannico trasmesso dal 2018 e format televisivo internazionale
 Il libro maledetto (The Circle) – episodio di Fear Itself
 La rivolta: il cerchio (The Circle) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate 
 Circle
 Il cerchio
 Cerchio (disambigua)
 Cerchi (disambigua)